Pierwotne określenie dla dwóch pułków piechoty polskiej:
 18 Pułk Piechoty Księstwa Warszawskiego
 25 Pułk Piechoty Liniowej Królestwa Kongresowego